HMS „Hebe” – nazwa noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od greckiej bogini Hebe:
  – 38-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zdobyta na Francuzach w 1782, przechrzczona na HMS „Blonde” w 1805, rozebrana w 1811.
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zwodowana w 1804, sprzedana w 1813.
  – 46-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zwodowana w 1826, od 1839 hulk koszarowy, w 1861 wycofany z eksploatacji, rozebrany w 1873.
  – kanonierka torpedowa typu Alarm zwodowana w 1892, od 1909 trałowiec, od 1910 okręt-baza okrętów podwodnych, sprzedana w 1919.
  – trałowiec typu Halcyon zwodowany w 1936, zatopiony na minie w 1943.

Przypisy 

Hebe